Малей:

 Малей — село Ярлуковского сельского поселения Грязинского района Липецкой области.
 Малей, Антон (1908—1930) — югославский гимнаст, призёр Олимпийских игр.
 Малей, Михаил Дмитриевич (1941—1996) — российский государственный деятель.